La rue du Colombier peut désigner :

Rue du Colombier à Lyon ;
 Rue du Colombier ancien nom de l'actuelle rue Jacob, à Paris.

Ancien nom de voie parisienne
Voie citée dans rues de Paris en 1636